Ángel Luna puede referirse a:

Personas 
 Ángel Luna González (1952-), político y abogado español.
 Ángel Emanuel Luna (1989), futbolista argentino.
 Ángel María Luna Pizza (1938-2007), periodista e investigador uruguayo.
 Ángel Luna Cárdenas (1903-1993), ingeniero y esperantista mexicano.
 Miguel Ángel Luna Munguía (1969-2015), político mexicano.